Rose of Cimarron () — одиннадцатый студийный альбом американской кантри-рок-группы Poco, выпущенный в 29 мая 1976 года на ABC Records. Альбом достиг 89 позиции в чарте Billboard 200.

Об альбоме 
Для записи Rose of Cimarron к Poco присоединился бывший саксофонист-флейтист Loggins & Messina Эл Гарт, но вскоре он покинул группу из-за внутренних конфликтов.

Заглавная композиция, написанная Расти Янгом и повествующая о Розе Данн (известной также как Роза Симаррона) — подруге Джорджа Ньюкомба, одного из преступников Дикого Запада, стала одной из самых известных песен группы. Она была выпущена в качестве сингла с песней «Tulsa Turnaround» на обратной стороне. В 1981 году кавер-версия этой песни в исполнении кантри-певицы Эммилу Харрис открывала её альбом Cimarron.

Список композиций 
 «Rose of Cimarron» (Расти Янг) — 6:42
 «Stealaway» (Янг) — 3:12
 «Just Like Me» (Тимоти Би Шмит) — 2:45
 «Company’s Comin’» (Янг) — 2:39
 «Slow Poke» (Янг) — 2:04
 «Too Many Nights Too Long» (Пол Коттон) — 5:59
 «P.N.S. (When You Come Around)» (Коттон) — 3:15
 «Starin’ at the Sky» (Шмит, Джон «Джук» Логан) — 2:58
 «All Alone Together» (Коттон) — 3:21
 «Tulsa Turnaround» (Коттон) — 2:40

Участники записи 
 Пол Коттон — гитара, вокал
 Расти Янг — стил-гитара, гитара, вокал
 Тимоти Би Шмит — бас-гитара, губная гармоника, вокал
 Джордж Грантман — ударные, вокал
А также
 Эл Гарт — скрипка, флейта, саксофон, вокал
 Милт Холланд — перкуссия, маримба, стиральная доска
 Джонни Логан — банджо
 Пол Уэллер — гитара, вокал
 Том Селлерс — фортепиано
 Стив Фергюсон — фортепиано
 Марк Генри Харман — клавишные, челеста, виолончель, продюсер, инженер
 Даг Райдер — инженер
 Филлип Хартман — арт-директор, дизайн
 Том Уилкс — арт-директор, дизайн
 Гай Уэбстер — фотография

Примечания

Ссылки 
 Rose Of Cimarron на discogs.com

Альбомы Poco
Альбомы ABC Records